«Джуниор» ( — в пер. с англ. «младший») — американский кинофильм в жанре научно-фантастической комедии. Главные роли исполнили Арнольд Шварценеггер, Дэнни Де Вито, Эмма Томпсон и Памела Рид. Фильм получил смешанно-негативные отзывы критиков, но в 1995 году был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучшая песня», а Арнольд Шварценеггер и Эмма Томпсон были за свои работы номинированы на Золотой глобус.

Сюжет 
Доктора́ Алекс Хесс (Арнольд Шварценеггер) и Ларри Арбогаст (Дэнни Де Вито) работают над решением проблемы выкидышей во время беременности. Но наблюдательный совет, а потом и глава лаборатории Ноа Бейнс (Фрэнк Ланджелла) отклоняют проект. Алекс лишается своей лаборатории и собирается вернуться в Европу, чтобы начать исследования там. Его лабораторию занимает новая сотрудница — доктор Диана Реддин (Эмма Томпсон), специализирующаяся на экспериментах по заморозке донорских яйцеклеток.

Ларри уговаривает Алекса провести эксперимент на человеке тайно. И в качестве подопытного предлагает использовать самого Алекса. Ларри крадёт одну из яйцеклеток (под именем Джуниор на пробирке) из банка доктора Реддин, не подозревая, что это её собственная яйцеклетка, которую она заморозила на будущее. Он не сообщает о краже Алексу, соврав ему, что взял яйцеклетку, якобы, у одного коллеги через анонимный источник. Он производит экстракорпоральное оплодотворение яйцеклетки с помощью семени Алекса и вводит получившийся эмбрион в его брюшную полость. На следующее утро анализ подтвердил беременность Алекса. На время эксперимента он переселяется в дом к Ларри под постоянное наблюдение.

Теперь в течение нескольких недель Алекс должен принимать Экспектан каждые 4 часа, чтобы его организм не отверг эмбрион, после чего эксперимент будет считаться успешно проведённым. Однако во время беременности гормональные пертурбации организма пробудили в нём глубокие материнские чувства, и когда эксперимент уже считался законченным он продолжил принимать Экспектан в тайне от Ларри.

Когда скрывать явно увеличенный живот стало уже невозможно, обо всём догадавшийся Ларри вернул Алекса к себе в дом, чтобы спрятать его от зорких глаз главы лаборатории Бейнса. Однако тот, проверив счета, выписываемые на компоненты для препаратов лаборатории доктора Реддин, убедился, что в лабораторию по-прежнему поступают реагенты для производства Экспектана. Бейнс тайно проникает в комнату Алекса в доме Ларри и крадёт использованную пробирку из-под Экспектана, чтобы провести анализ.

Попутно развиваются отношения между Алексом и Дианой. Они испытывают сильную симпатию друг к другу и чуть не вступают в интимные отношения. Их прерывает бывшая жена Ларри Анджела (Памела Рид), тоже беременная, но от другого мужчины, которому ребёнок не нужен. Алекс решает дать имя своему ребёнку и называет его Джуниор, так как это имя подходит и для мальчика и для девочки. Ларри, узнав об этом, случайно проговаривается, что яйцеклетка, которую они оплодотворили и имплантировали Алексу в организм, была в банке яйцеклеток под именем Джуниор, удивляясь такому совпадению. На свидании Диана рассказывают Алексу, как начала эксперименты по заморозке и в качестве первой использовала свою собственную яйцеклетку, назвав её Джуниор. Алекс догадался, что натворил Ларри.

В очередной раз увидев Алекса на территории Университета и сопоставив его огромный живот и результаты анализа остатков Экспектана, Бейнс догадался, что Ларри и Алекс тайно проводят эксперимент на себе. Желая получить лавры первооткрывателя мужской беременности, он пытается силой увести Алекса в лабораторию для экспериментов, однако тот сумел сбежать.

Ларри, загримировав Алекса под женщину, прячет его в загородном санатории для беременных. Алекс признаётся во всём Диане, ведь он фактически вынашивает их общего ребёнка. Диана прощает его и они мирятся, планируя свою будущую совместную жизнь. Через некоторое время начинаются схватки. Ларри закрывает на приём свою клинику экстракорпорального оплодотворения, чтобы в спокойной обстановке произвести кесарево сечение Алексу. Однако один из уборщиков, работающий на Бейнса, сообщает ему, что в клинике готовится что-то странное. Бейнс собирает толпу репортёров и ректора Университета у входа в клинику Ларри. Однако Ларри проводит Алекса через чёрный ход, а к главному входу в клинику сам подвозит беременную Анджелу. Репортёры разочаровываются в обмане, а ректор Университета увольняет Бейнса.

Во время родов Алекса начинаются схватки и у Анджелы. Дети появляются на свет почти одновременно. У Алекса и Дианы девочка, а у Анджелы мальчик. Ларри предлагает Анджеле начать всё сначала и усыновляет мальчика.

Через год они все вместе отдыхают на берегу океана. Диана уже беременна вторым у них с Алексом ребёнком. Она говорит, что Ларри и Анджеле нужен ещё один ребёнок. Но Анджела отнекивается, что второй раз пойти на беременность для неё слишком тяжело. Алекс намекает, что это не обязательно должна быть она. Ларри, поняв, куда клонит Алекс, берёт сына на руки и убегает от них. Все вместе они смеются и догоняют Ларри, уговаривая его испытать беременность на себе.

В ролях 
 Арнольд Шварценеггер — доктор Алекс Хесс
 Дэнни Де Вито — доктор Ларри Арбогаст
 Эмма Томпсон — доктор Диана Реддин
 Памела Рид — Анджела
 Фрэнк Ланджелла — Ноа Бейнс
 Аида Туртурро
 Джеймс Экхауз
 Меган Кавана — Уиллоу
 Уэлкер Уайт — Дженни
 Джуди Коллинз — Наоми
 Кэтлин Шелфант
 Мерл Кеннеди — Саманта

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Айван Райтман
 Сценарий: Крис Конрад, Кевин Уэйд
 Продюсер: Айвэн Райтман
 Исполнительные продюсеры: Беверли Дж. Кэйм, Дэниэл Голдберг, Джо Меджак
 Оператор: Адам Гринберг
 Художник: Стивен Джей Лайнуивер
 Композитор: Джеймс Ньютон Ховард, Коул Портер
 Монтаж: Грин Брикмонт, Шелдон Кан
 Костюмы: Альберт Вольски

Номинации кинопремий 
«Оскар» (1995)
 Номинация в категории «лучшая музыка» (за песню Look What Love Has Done)
«Золотой глобус» (1995)
 Номинация в категории «лучшая мужская роль» (Арнольд Шварценеггер)
 Номинация в категории «лучшая женская роль» (Эмма Томпсон)
 Номинация в категории «лучшая музыка» (за песню Look What Love Has Done)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
  

Кинокомедии США
Кинокомедии 1994 года
Фильмы о врачах
Фильмы Universal Pictures
Фильмы США 1994 года
Фильмы, спродюсированные Айваном Райтманом